«Инициация: Тихая ночь, смертельная ночь 4» () — американский независимый фильм ужасов 1990 года, снятый Брайаном Юзна. В фильме рассказывается о репортере из Лос-Анджелеса, который, расследуя необъяснимую смерть женщины, запутывается с шабашем ведьм. Четвертая часть серии фильмов «Тихая ночь, смертельная ночь» не имеет ничего общего с предыдущими фильмами.

Фильм был разработан на основе сценария, который Юзна изменила после того, как его наняли для постановки фильма. 

Фильм был выпущен сразу на видео. У фильма есть продолжение Тихая ночь, смертельная ночь 5: Создатель игрушек (1991).

Сюжет 
Ким Левитт — начинающий журналист, работающий в газете Los Angeles Eye редактором объявлений . Ее босс Эли, кажется, дает перерыв всем мужчинам в ее офисе, включая ее парня Хэнка. Когда на тротуаре обнаруживают мертвую женщину, наполовину сожженную дотла в етом случае самовозгорания человека , Ким решает продолжить историю самостоятельно без одобрения Эли. Во время расследования она пересекается с Фимой, владельцем магазина подержанных книг, чей магазин находится в здании, из которого спрыгнула женщина. В подарок Фима предлагает Ким книгу о феминизме и оккультизме .

Ким ужинает с Хэнком в доме его семьи, где отец Хэнка делает ехидные замечания о том, что Ким еврей. Позже в своей квартире Ким начинает читать книгу, которую ей дал Фима, и находит главу «Огонь Лилит», изображающую женщину, охваченную пламенем. На следующий день Ким прибывает на пикник, на который ее пригласила Фима, где она встречает Кэтрин Харрисон, самопровозглашенную старуху, и юную Джейн Янана. Ей рассказывают о Лилит, первой жене Адама и «духе всего ползающего».

В офисе Эли вместо того, чтобы злиться из-за того, что Ким пропустила работу, официально рассказывает ей историю о самовозгорании. В тот же день Ким решает посетить квартиру Фимы, чтобы задать ей еще вопросы. Фима подает ей чашку чая, от чего Ким тошнит. Фима рассказывает Ким о своей дочери Лилит. Фима предлагает ей свидание и требует, чтобы Ким его съела. Она делает, хотя это выглядит как таракан в ее руке. Вскоре после этого Ким теряет сознание.

Она просыпается в окружении Джейн, Фимы, Кэтрин и Ли. Они проводят над Ким ритуал: Рики и Фима разрезают над ней живую крысу и вставляют гигантскую личинку во влагалище Ким. Он выходит из ее рта как взрослый гигантский таракан. Рики разрезает существо пополам и капает его внутренности на лицо Ким. Позже Ким просыпается полностью одетой, все еще в квартире Фимы. В ужасе она спешит домой и находит Хэнка, который может ее успокоить. Затем Рики входит в квартиру и закалывает Хэнка. Ким удается ответить на звонок телефона во время драки, и она кричит своей коллеге Дженис, чтобы она помогла ей. Рики захватывает Ким и связывает ее. Приходит Дженис, но не помогает Ким. Вместо этого она упрекает Рики в беспорядке и говорит ему отвезти Ким прямо к Фиме.

Рики запирает Ким в мясном магазине по соседству с книжным магазином Фимы, где она снова теряет сознание. Когда она просыпается, ее окружает весь культ. Рики в фаллической маске насилует Ким. Она просыпается одна в шкафчике для мяса; ее пальцы сплелись в узел. Затем она испытывает невероятную боль, когда ее ноги соединяются в хвост, похожий на насекомое, прежде чем потерять сознание. Она просыпается в шкафчике для мяса, когда Джо открывает дверь. Он освобождает ее ноги из хрупкой субстанции, похожей на кокон, и прикрывает ее изо всех сил. Джо говорит ей, что она прошла инициацию и что ей следует уйти.

Ким приводит к себе в квартиру полицейского Берта. Там в квартире Ким нет никаких следов тела Хэнка, что заставляет Ким сомневаться в ее здравом уме. На рождественской вечеринке в газете Ким рассказывает Эли о нахождении Хэнка, и он утверждает, что Хэнк уехал по заданию. Дженис там и приветствует ее «в семье». Разъяренная и растерянная, Ким выбегает из офиса. На тротуаре она замечает Рики, следующего за ней, и он заходит в номер мотеля. Рики входит в комнату, и от боли Ким соглашается похитить брата-подростка Хэнка Лонни, чтобы завершить инициацию.

В канун Рождества Ким выманивает Лонни из его дома, а Рики убивает родителей Хэнка, задушив их рождественскими гирляндами, а затем поджигает дом. На крыше здания Ким просят нанести удар Лонни; вместо этого она наносит удар Фиме. В гневе Фима вытаскивает нож из живота и наносит удар Рики, который пытался помешать ей нанести удар Киму. Затем Ким вонзает свои сросшиеся руки в рану Фимы. Это переносит проклятие Лилит на Фиму, и Фима прыгает с крыши, как и ее дочь.

В ролях 
 Клинт Ховард — Рики
 Нейт Хантер — Ким
 Томми Хинкли — Hank
 Хью Финк — Jeff
 Ричард Н. Гладштейн — Woody
 Рэджи Бэннистер — Eli

Примечания 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1990 года
Фильмы США 1990 года
Фильмы о серийных убийцах
Рождественские фильмы
Независимые фильмы США
Фильмы-сиквелы
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Сексуальное насилие в фильмах
Фильмы о наркотиках